Brimfield (Illinois)
 Brimfield (Massachusetts)
 Brimfield (Ohio)